Redacted (film), een Amerikaanse oorlogsfilm van Brian De Palm uit 2007
 Redacted (Also Eden), een muziekalbum van Also Eden uit 2014